Altes oder Altès ist 

der Familienname folgender Personen:
 Frits Korthals Altes (* 1931), niederländischer Politiker
 Joseph-Henri Altès (1826–1895), französischer Flötist und Komponist

in der griechischen Mythologie:
 Altes (Mythologie), König der Leleger